Agency (englisch für „Vertretung, Agentur, Behörde, Aktivität“) steht für:

 Central Intelligence Agency, Kurzform für den US-amerikanischen Geheimdienst CIA

Geografie, Vereinigte Staaten:
 Agency Lake, See im Klamath County, Oregon
 Agency (Iowa), City im Wapello County
 Agency (Missouri), Ort im Buchanan County
 Agency (Montana), Ort im Sanders County
 Agency District, Civil district im Blaine County, Montana
 Agency Village, Census designated place im Roberts County, South Dakota

 The Agency steht für:

Siehe auch:
 Agency Creek (Begriffsklärung)
 Agency Township (Begriffsklärung)